Пуре () — топоним Латвии:
 Пуре — населённый пункт, расположен в Пурской волости Тукумского края.
 Пуре —  железнодорожный остановочный пункт на линии Вентспилс — Тукумс II.
 Пуре —  приток реки Абава..